

Patronyme 

 Austin Theriault (1994-), pilote automobile américain ;
 Annie-Claude Thériault (1978-), femme de lettres québécoise ;
 Camille Thériault (1955-), homme politique canadien ;
 Denis Thériault (1959-), écrivain canadien ;
  ;
 Joseph Yvon Thériault (1949-), sociologue québécois d’origine acadienne ; 
 Lévite Thériault (1837-1896), homme politique canadien ;
 Lise Thériault (1966-), femme politique canadienne ;
 Marie José Thériault (1945-), femme de lettres, chanteuse et danseuse canadienne, fille d'Yves Thériault ;
 ;
 Nicole Theriault (1973), chanteuse et actrice américaine ;
 Norbert Thériault (1921-), homme politique canadien ;
 Roch Thériault (1947-2011), dirigeant de secte canadien ;
 Serge Thériault (1948-), humoriste et acteur canadien ;
 Yves Thériault (1915-1983), écrivain canadien.